Градовете в България към днешна дата са 257 на брой.

В проектоизменение в Закона за устройството на територията, одобрено от Министерския съвет на 26 март 2009 г., градовете се разпределят в категории според броя на населението. Те се класифицират в следните групи: 
 „много големи градове“ – с население над 200 хиляди жители;
 „големи градове“ – с население от 100 хил. до 200 хил. жители;
 „средни градове“ – с население от 30 хил. до 100 хил. жители;
 „малки градове“ – с население от 10 хил. до 30 хил. жители;
 „много малки градове“ – с население под 10 хил. жители.

В тази статия градовете са първоначално подредени по настоящ адрес според данни за населението от ЕСГРАОН към 15 юни 2014 г. За областните и средните градове данните са актуализирани към 31 декември 2022 г.  с отбелязаното понижение  или повишение . Прирастът на населението е изчислен за период от 6 месеца въз основата на официалните статистически данни, публикувани от ЕСГРАОН за 15 декември 2004 и 14 юни 2005 г. 

С удебелен шрифт са обозначени областните центрове, а с наклонен – градовете, които не са общински центрове.

Посочена е и годината на обявяването им за градове, като данните са взети от Националния регистър на населените места или указания източник. Годините със знак „–“ са преди новата ера. Там, където не е посочена година, означава, че селището е било град преди 3 март 1878 г. С наклонен шрифт е отбелязана годината на обявяване на селището за т. нар. селище от градски тип.

Бележки

Вижте също 
 Списък на областните градове в България
 Произход на имената на градовете в България
 Административно деление на България
 Села в България с повече от 2000 жители
 Списък на страните
 Списък на зависими територии
 Списък на селата в България
 Списък на реките в България
 Списък на планините в България

Външни препратки 
 Пощенски кодове на селищата в България с техните географски координати

 
Списъци на места в България
България
Население на България